Karangpilang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Karangpilang, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Karangpilang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar